Mayrhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mayrhauser (* 1983), österreichische Journalistin und Autorin
 Anton Mayrhauser (1909–1992), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Niklas Mayrhauser (* 1993), österreichischer Eishockeyspieler
 Placidus Mayrhauser (1671–1741), Abt des Benediktinerstiftes St. Peter Salzburg